«Расста́вить все то́чки над і» (от ), также «поста́вить то́чки над і» — фразеологизм, который означает окончательное решение вопроса. Синонимы — «внести ясность», «подвести итог».

Является французской фразой, которую полностью произносят  («расставить точки над i и чёрточки над t»). Возникла в Средневековье при рукописном переписывании, когда слова пишут без отрыва пера от пергамента во избежание клякс. Точки над буквами i и черты над буквами t проставляли после высыхания чернил текста как итог письма.

Идиома из французского языка проникла в русский, поскольку в русской дореформенной орфографии также применяли букву i. Однако вторая часть идиомы в России не прижилась, из-за отсутствия буквы t в дореволюционной русской азбуке.

Литература 
 Фразеологический словарь русского литературного языка. — М.: Астрель, АСТ. А. И. Фёдоров. 2008
 Учебный фразеологический словарь. — М.: АСТ. Е. А. Быстрова, А. П. Окунева, Н. М. Шанский. 1997
 Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т Сов. энцикл.; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935—1940. (4 т.)

Примечания

Ссылки 

 «Значение фразеологизма „расставить все точки над и“» — статья Марии Знобищевой (кандидат филологических наук, поэтесса, член союза писателей России)
 «Откуда взялось выражение „расставить все точки над i“?» — статья журнала Вокруг света РГО
 «Каково происхождение выражения „расставить все точки над i“?» — статья Александра Пономарёва в журнале Men Today

Русские фразеологизмы
Русские фразы
Метафоры
Крылатые выражения